

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Berdychowo – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Berdychowo – część miasta Wągrowiec
 Berdychowo – część wsi Jerka w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń 
 Berdychowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Berdychowo – część wsi Uścikowo w woj. wielkopolskim w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Berdychowo – osada wsi Zamorze w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy

Zobacz też 
 Berdychów